Caldwell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caldwell Mountain (Arkansas)	
 Caldwell Mountain (Kalifornien)	
 Caldwell Mountain (Virginia)